Буш-дю-Ро́н (, дословно — «устья Роны», ) — департамент Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Порядковый номер — 13. Административный центр — Марсель. Население — 2 000 550 человек (2010).

География 

Площадь территории — 5087 км².

История 
Буш-дю-Рон был одним из первых департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшего Прованса, в 1793 году границы были изменены.

В июле 1981 года на территории Буш-дю-Рон произошло резонансное преступление, известное как резня в Орьоле.

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 4 округа, 57 кантонов и 119 коммун.

См. также 
 Коммуны департамента Буш-дю-Рон